Die 2. Handball-Bundesliga 1981/82 war die erste Spielzeit in der Geschichte der 2. Bundesliga. Sie löste die Regionalliga als bisher zweithöchste Spielklasse im Handball ab und wurde in zwei Staffeln ausgetragen. Die Saison begann am 5. September 1981 und endete mit dem letzten Spieltag am 8. Mai 1982.

Saisonverlauf 
24 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um drei Aufstiegsplätze in die Bundesliga. Die Tabellenersten der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt auf. Die Tabellenzweiten mussten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg austragen.

Staffelsieger und damit Direktaufsteiger in die Handball-Bundesliga 1982/83 waren der MTSV Schwabing und der TSV Grün-Weiß Dankersen. Die HSG Hannover und TuS Griesheim trugen zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg aus, wobei sich die HSG Hannover – in der kommenden Saison als PSV Hannover startend – durchsetzte.

Aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga 1982/83 absteigen mussten die SG VTB/Altjührden, die TuS Derschlag 1881, der SV Grunewald 60, der VfL Heppenheim und der TSV Milbertshofen.

In den 264 Spielen beider Staffeln zusammen fielen insgesamt 9.788 Tore (ø 37 pro Spiel). Dabei gab es 150 Heimsiege, 39 Unentschieden und 75 Auswärtssiege.

Staffel Nord 
In den 132 Spielen der Staffel Nord fielen mit 5.034 Toren im Durchschnitt etwa 38 Tore pro Spiel. Dabei gab es 80 Heimsiege, 15 Unentschieden und 37 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Weiche-Handewitt am 9. Spieltag mit 28:11 gegen den SV Grunewald 60. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 22. Spieltag die Mannschaft des TBV Lemgo mit 13:34 beim SV Grunewald 60. Das torreichste Spiel fand am 21. Spieltag zwischen dem DSC Wanne-Eickel und dem TSV Verden statt und endete 32:30. Das waren 24 Tore mehr als der Liga-Saisondurchschnitt. Zwei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: VfL Fredenbeck (2×) und der TSV Grün-Weiß Dankersen (20×).

Abschlusstabelle 

Sonstiges: Der TB Wülfrath bildet eine Spielgemeinschaft mit dem TB Ratingen und tritt zur kommenden Saison unter dem Namen HSG Wülfrath-Ratingen an.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele der Staffel Nord dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 
In den 132 Spielen der Staffel Süd fielen mit 4.754 Toren im Durchschnitt etwa 36 Tore pro Spiel. Dabei gab es 70 Heimsiege, 24 Unentschieden und 38 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der MTSV Schwabing am 6. Spieltag mit 28:12 gegen den VfL Heppenheim. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 20. Spieltag ebenfalls die Mannschaft des MTSV Schwabing mit 13:34 beim TuS Schutterwald. Das torreichste Spiel fand am 3. Spieltag zwischen dem TSV Jahn Gensungen und der SG Leutershausen statt und endete 30:28. Das waren 21 Tore mehr als der Liga-Saisondurchschnitt. Der MTSV Schwabing stand im gesamten Verlauf der Saison an der Tabellenspitze.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele der Staffel Süd dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 2. Bundesliga Männer 1981/82 bei bundesligainfo.de

Einzelnachweise 

Handballsaison 1981/82
1981